Il singolare del torneo di tennis La Costa WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Stan Smith 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 John Newcombe (campione)
 Alex Metreveli (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (semifinali)
 Ross Case (secondo turno)

 Stan Smith (finale)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 Jiří Hřebec (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

La Costa WCT 1974